International Boxing Union, Міжнародний боксерський союз
 International Biathlon Union, Міжнародний союз біатлоністів